Чміль (чмѣль) — староукраїнська назва джміля.
 Чміль — село в Україні.

Прізвище 
 Чміль Андрій Анатолійович — український та бельгійський велогонщик.
 Чміль Борис Федорович — український військовий діяч, полковник.
 Чміль Володимир Михайлович (1979—2022) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чміль Ганна Павлівна — український організатор кіновиробництва, кандидат філософських наук, член-кореспондент Академії мистецтв України, член Національної спілки кінематографістів України.
 Чміль Сергій Володимирович — полковник МВС України, кавалер ордена Данила Галицького.
 Чміль Степан — єпископ, архімандрит та ректор Української Папської Малої Семінарії в Римі, перший український салезіянин — духовний син св. Івана Боско — східного обряду, УГКЦ.

Українські прізвища